Алсуфьев — фамилия; имеет женскую форму Алсуфьева.
 Алсуфьев, Николай Васильевич (1864—?) — российский государственный деятель, лично-почётный гражданин Ставрополя.
 Алсуфьев, Олег Алексеевич (1913—1996) — советский и российский спортсмен (лыжное двоеборье) и тренер, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР.